Atlantia S.p.A. (ранее известная как Autostrade S.p.A.) — итальянская холдинговая компания, главным активом которого является компания Autostrade per l'Italia — крупнейший концессионер сети итальянских автострад. Компания работает преимущественно в Италии, Чили, Польше, Бразилии, Индии, Португалии и Соединённых Штатах Америки. Среди прочих Atlantia имеет следующие дочерние компании: Ad Moving S.p.A., Autostrade Participations SA, Autostrade Holding do Sur SA, Autostrade Indian Infrastructure Development Private Ltd и Autostrade International US Holdings Inc. Основана в 1982 году. Штаб-квартира компании располагается в Риме.

Акции компании торгуются на Миланской фондовой бирже и включены в базу расчёта фондового индекса FTSE MIB. Крупнейшим акционером  с долей 42,25 % акций компании является Sintonia — инвестиционный инструмент семьи Бенеттон.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Италии